Osoby o tym nazwisku:
 Abram Bieleńki – radziecki funkcjonariusz służb specjalnych
 Juryj Bieleńki – białoruski polityk
 Zachar Bieleńki – radziecki polityk, działacz partyjny i związkowy